Archarius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johannes von Nepomuk Franz Xaver Gistel 1848. Archarius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Archarius